Brian Edward Chicheley Plowden, britanski general, * 1892, † 1965.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1892
Umrli leta 1965
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne